Plural de «gavarra»
 Massís de les Gavarres, és una alineació muntanyosa de la Serralada Litoral Catalana que marca els límits geogràfics meridionals de la plana de l'Empordà.
 Les Gavarres: partida del municipi de Tremp, a l'antic terme de Suterranya.
 Castellers de les Gavarres, colla castellera que assaja als pobles que envolten el massís de les Gavarres.
 Gavarres (revista), revista etnogràfica i en català sobre les Gavarres, l'Ardenya, el Montgrí i el Baix Ter, fundada l'any 2002.